Битва под Брестом
 Битва под Брестом (1655) — победа русской армии над литовской в ходе Русско-польской войны 1654—1667
 Битва под Брестом (1792) — победа русской армии над армией Речи Посполитой в ходе Русско-польской войны 1792 года
 Битва под Брестом (1794) — победа русской армии над польскими повстанцами в ходе Восстания Костюшко
 Бой за Брест (1939) — победа войск Вермахта над польскими защитниками Брестской крепости.
 Оборона Брестской крепости — осада советских войск Вермахтом летом 1941 года